4 — цифра и многозначный термин.

 4 — натуральное число четыре.
 Четвёрка — многозначный термин.
 
 «4» — фильм Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина.
 4 (маршрут метро, Нью-Йорк) — ()  — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий через Бронкс, Манхэттен и Бруклин.

Хронология 
 4 год до н. э. — девяносто шестой год I века до н. э.
 4 год — четвёртый год I века.

См. также 
 IV век до н. э. — промежуток от 400-го по 301 год до нашей эры.
 IV век — промежуток с 301 по 400 год нашей эры.
 4-е тысячелетие до н. э. — промежуток с 4000 по 3001 год до нашей эры.
 4-е тысячелетие — промежуток с 3001 по 4000 год нашей эры.
 Четверть